Harriet (filme)
Harriet Tubman
1744 Harriet
Harriet (tartaruga)

Desambiguação